Pingströrelsen kan syfta på

 Pingströrelsen – en teologi inom karismatiska kristna rörelser, se Pentekostalism
Pingströrelsen i Danmark – en rörelse av fria församlingar
Pingströrelsen i Färöarna – en gemenskap av fria församlingar
Pingströrelsen i Norge – en gemenskap av 280 fria församlingar
Pingströrelsen i Sverige – en gemenskap av 463 frikyrkoförsamlingar